

Topônimos 
Brasil:
 Bahia — estado do Brasil
 Salvador (Bahia) — capital do estado da Bahia, no Brasil
 Província da Bahia — província do extinto Império do Brasil
 Bahia (Santana do Acaraú) — distrito do município brasileiro de Santana do Acaraú, no Ceará
 Bahia Velha (Rio Branco) — bairro de Rio Branco, no Brasil
 Rua da Bahia — logradouro do município brasileiro de Belo Horizonte
 Rua Bahia — logradouro onde está situada a Casa Modernista, no município brasileiro de São Paulo
Outros países:
 Bahía Blanca — cidade do partido de Bahía Blanca, na Argentina
 Bahía Blanca (partido) — partido (município) da província de Buenos Aires, na Argentina
 Bahia Negra — distrito do departamento de Alto Paraguay, no Paraguai
 Bahía de Caráquez — cidade do Equador
 Bahia Honda Key — ilha do arquipélago Florida Keys, nos Estados Unidos
 Bahía Honda (Cuba) — município de Cuba

Pessoas 

 Bahia (prenome) — prenome feminino também grafado como Bahiya ()
 Bahia Benmahmoud — personagem fictício do filme Le Nom des gens (2010)
 Bahia Hariri — política libanesa
 Bahia Mouhtassine — tenista marroquina nascida em 1979

Biologia 
 Bahia (género) — género botânico
 Grama-bahia (P. notatum) — espécie de grama nativa da América Central e do Sul

Futebol 
 Esporte Clube Bahia — equipe de futebol brasileira
 Sport Club Bahia — equipe extinta de futebol brasileira
 Associação Desportiva Bahia de Feira — equipe de futebol brasileira

Arte 
 Na Baixa do Sapateiro — canção brasileira de Ary Barroso que foi renomeada para "Bahia" para o filme da Disney The Three Caballeros
 Bahia (Cheiro de Amor) — álbum de estúdio de 1992 da banda Cheiro de Amor
 Bahia (John Coltrane) — álbum de 1958 do saxofonista de jazz John Coltrane

Outros 
 Bahia (classe de cruzadores) — classe de cruzadores brasileiros
 Bahia (cruzador) — cruzador da marinha brasileira
 Cultura Bahía — cultura pré-colombiana no atual Equador

Ver também 
 Baía — acidente geográfico na forma de uma porção de mar ou oceano rodeada por terra
 Eulália — prenome feminino cuja variação em galego é Baia
 Bahai

Desambiguação
Desambiguações de topônimos